Опона — завіса
 Опона — попона, покривало; ковдра
 Опона — тканина
 Опона — гумова шина

Посилання